

Wydarzenia 

 21 marca – rządzący Frankami Karol Młot pokonał w bitwie pod Vincy armię neustrijską.
 25 marca – koronacja Leona III na cesarza bizantyjskiego.

717